demping, het dempen van geluid of andere trillingen.
demping (water), het dempen van een gracht of ander oppervlaktewater.